

Биография 
Родился 3 сентября 1970 г. в г. Москве. Потомок старинного русского рода.

Окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Писатель, историк, журналист. Автор пяти монографий, соавтор ряда коллективных трудов и автор более трехсот статей в периодических изданиях. Работал в ряде редакций и издательств. Главный редактор журналов «Охотничий двор» (2011—2013) и «Конный парк» (2012—2013), главный редактор и первый заместитель генерального директора издательского дома «СТ-Медиа»(2012—2013), главный редактор издательского центра Донского ставропигиального монастыря (2015—2016). 

Начал публиковаться в газете «Московская правда» (1989) и «Военно-историческом журнале» (1991). Первая книга, посвященная истории русской комплектной охоты, вышла в издательстве «Вече» в 2003 году. Впоследствии (2021) она была переиздана в серии «Охота с собаками в России».

Лауреат литературных премий и конкурсов. Рассказ А. А. Оболенского «Грозный» вошел в шорт-лист премии Союза писателей в номинации «Современные стихи и проза о войне» (2017). Выпущенный в 2015 году, возглавляемым А. А. Оболенским издательским центром Донского монастыря и изданный по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, историко-искусствоведческий альбом «Донской монастырь» был удостоен Главного приза конкурса РПЦ «Просвещение через книгу» в 2016 году. 

Автор ряда исследований и публикаций по теме «Екатеринбургских останков».

В своих исследованиях убедительно доказал, что так называемые «екатеринбургские останки», вероятно, не имеют отношения к семье последнего российского императора Николая II и их слугам, что во многом повлекло за собой официальное непризнание останков подлинными со стороны церкви и патриархии. Значение исследований А. А. Оболенского по этой теме отмечено отечественными и зарубежными исследователями. Принял участие в съемках фильма режиссёра Кристофера Джонса (Christopher Jones) «Романовы. Встречное расследование» (Франция, 2018).

Книга А. А. Оболенского «Царская ложь. Итоги расследования» (2020), написанная при участии врача-стоматолога Э. Г. Агаджаняна, предлагает читателям не только убедительную доказательную базу невозможности принадлежности найденных под Екатеринбургом останков членам семьи Николая II, но и позволяет задуматься над версией передачи руководством большевиков женской части семьи в Германию. Использованные автором архивные документы и воспоминания  снимали обвинения в убийстве с уральских большевиков и рассказывающие о событиях, происходящих с членами семьи Романовых после июля 1918 г. При написании книги автор широко использовал источники из отечественных и зарубежных архивов. В своей рецензии А. Г. Невзоров отметил, что «Царская ложь. Итоги расследования» — «Потрясающий труд… Великолепная работа. Она не делает никаких однозначных выводов. Она оставляет выводы читателю. Но фактура, которую они приводят, не дает никаких оснований, конечно, сомневаться в том, что все это было совсем не так, если вообще было».

Эту же тему продолжила очередная книга автора «Не царская правда» (2021).

В своих исследованиях автор выступает последовательным критиком вторжения руководства Русской Православной Церкви в отечественную историографию и внутреннюю политику страны. Является ярым противником не только подлинности т. н. «екатеринбургских останков», но и канонизации семьи Романовых в лике страстотерпцев.

Выступал с критикой силового решения «украинского вопроса» и роли в нем руководства Российской Федерации. На своей встрече с читателями, прошедшей 3 февраля 2022 г., посвященной историческим параллелям между русско-японской войной 1904-1905 гг. и современными событиями, скептически оценил возможности России для победы в вооруженном конфликте с Украиной.

Член Союза журналистов России, Союза писателей и Русского географического общества (РГО).

Библиография 
 Оболенский А. А. Побег от трона. — М.: Издательский дом «Тион», 2022. — 416 с., илл. (ISBN 978-5-6044010-9-5)

 Оболенский А. А. Не царская правда. — М.: Издательский дом «Тион», 2021. — 490 с., илл. (ISBN 978-5-6044010-3-3)
 Оболенский А. А. Русская псовая борзая. С древнейших времен до наших дней. — М.: Вече, 2021. — 336 с., илл. — (Серия «Охота с собаками в России»). (ISBN 978-5-4484-3044-2)
 Оболенский А. А. Загадки забытой войны: Морские бои и сражения русско-японской войны 1904—1905 гг. — М.: Издательство «Наше Завтра», 2021. — 514 с., илл. (ISBN 978-5-6046227-5-9)
 Оболенский А. А. Царская ложь. Итоги расследования/А. А. Оболенский, Э. Г. Агаджанян. — СПб.: НПК «Омега», 2020. — 344 с., илл. (ISBN 978-5-903008-35-3)
 Оболенский А. А. Русская псовая борзая с древнейших времен до наших дней. — М.: Вече, 2003. — 352 с., илл. — (Серия «Мир охоты») (ISBN 5-9533-0060-3)
 Оболенский А. А. Антология русской псовой охоты. — М.: ООО Аквариум-Принт, 2004. — 320 с., илл. — (Серия «Царская охота») (ISBN 5-98435-198-6)
 Русская псовая борзая: Энциклопедия. Колл. авт.: В. В. Бедель, Г. В. Зотова, В. Г. Иванов, И. А. Коршунова, А. А. Оболенский, О. В. Юнг. — М.: Жизнь, 2006. — 432 с., илл. (ISBN 5-94746-016-5)
 Оболенский А. А. Озеров С. В.: Биобиблиографический очерк / Русские писатели: Энциклопедический словарь. Колл. авторов: В 5 ТТ. — Т.5. — М.: БРЭ, 2007. (ISBN 9785852703408)
 Охотничья Россия: Биобиблиографический справочник. Колл. авторов: Э. Г. Абдулла-Заде, Г. И. Блохин, М. В. Булгаков, А. П. Каледин, В. П. Козенец, Л. В. Маловичко, А. А. Оболенский, А. В. Рогожников, Г. Н. Семёнова, В. И. Чехарин / Ред. А. П. Каледин. — М.: ООО «ПТП ЭРА» — МГООиР , 2011. — 464 c. (ISBN 978-5-99007-746-1)
 Оболенский А. А. Грозный / Нетленный подвиг отцов: Стихи и проза о войне. — Т. 1. — М., 2018. — С. 142—146. (ISSN 2227—2682)
 Страницы из истории города Рузы: К 400-летию победы России над поляками и окончания Смутного времени. Колл. авторов: А. А. Оболенский, П. Г. Петин. — М.: АНО Культурно-просветительный русский издательский центр, 2018. — 66 с., илл.
 «Екатеринбургские останки». Независимые исследования: Сборник статей. Колл. Авт./Сост. А. А. Мановцев. — СПб.: Свет, 2018. — 200 с. (ISBN 978-5-907141-00-1)
 Труды научных собраний (конференций) по «екатеринбургским останкам» 2015—2018 гг. Колл. авторов. — М., 2019. — 444 с., илл.
 Оболенский А. А. О необходимости сравнительного анализа исторических источников следственного дела Н. А. Соколова с мемуаристикой советского периода / Церковь. Богословие. История.: Материалы VII Всероссийской научно-богословской конференции (Екатеринбург, 8-10 февраля 2019 г.: Сборник. статей. Колл. авт., Екатеринбург, 2019. — 390 с., илл. — С. 42-48. (ISBN 978-5-6041842-3-3)
 Кто охранит прах героев? // Военно-исторический журнал. — М.: Красная звезда, 1991. — № 6. — С. 48-49.
 О манкуртах, боярах, русских псовых борзых, или о том, чему учат в медресе // Охотничьи собаки. — М.: ЗАО «МК», 2000. — № 6. — С. 12-13.
 Осенний этюд // Российская охотничья газета, 2000. — № 46.
 Осень в Толшах. Из записных книжек борзятника // Охотничьи собаки. — М.: ЗАО «МК», 2001. — № 2. — С. 46-48.
 Возвращая забытые имена //Российская охотничья газета, 2001. — № 20.
 Псовый охотник и публицист В. А. Дмитриев //Российская охотничья газета, 2001 — № 32.
 День псового охотника // Российская охотничья газета, — № 37
 Степан Петрович Жихарев // Российская охотничья газета. — № 46
 Заяц без головы. Из записных книжек борзятника // Российская охотничья газета — № 51.
 Русская псовая в двадцатом веке. Ложь и реалии // Охотничьи собаки. — М.: ЗАО «МК», 2002. — № 1. — С. 13-20.
 Приметы поговорки и суеверия псовых охотников // Охотничьи собаки- № 3. — С. 58-63.
 Как вы яхту назовете — так она и поплывет… // Охотничьи собаки. — № 4. — С. 10-15.
 Охотничья династия Глебовых // Природа и охота. — М.: ЗАО «МК», 2002. — № 8. — С. 38-40.
 История русской псовой борзой. Лихая потеха: Обзорный очерк // Природа и охота. — М.: ЗАО «МК», 2003. — № 1-2. — С. 31-35.
 Гипотеза Кишенского — Сабанеева // Природа и охота — № 3. — С.46-48.
 Древние борзые Северной и Восточной Европы // Природа и охота. — № 4. — С. 28-30.
 Известия о псовых борзых в Древней Руси // Природа и охота — № 5. — С. 34-36.
 Псовые борзые в Московском Великом княжестве // Природа и охота — № 6. — С. 33-36.
 Последний Верховный главнокомандующий // Охотничьи собаки. — М.: ЗАО «МК», 2003. — № 1-2. — С.14-18.
 Смотрим, слушаем, читаем: Рецензия на книгу Г. В. Зотовой «Русская псовая борзая: История, полевой досуг, экстерьер, стандарты, воспитание. — М.: Аквариум Бук, 2003. — 352 с., илл.» // Российская охотничья газета. — М.: ЗАО «МК», 2003. — № 25. — С.23.
 Село Измайлово и его обитатели // Охота и рыбалка XXI век. — М.: ЗАО «МК», 2003. — № 6. — С.118-122.
 В продолжение окололитературной критики. О старине и новине, и не только // Охота и рыбалка XXI век. — М.: ЗАО «МК», 2004. — № 3. — С. 167—169.
 В продолжение окололитературной критики. О мистификациях и фальсификациях // Там же, 2004. — № 4. — С.170-172.
 На подмосковных тропах // Московское путешествие. — М.: БДЦ-Пресс, 2004. — № 1. — С. 58.
 Холодное оружие в псовой охоте // Охота и рыбалка XXI век. — М.: ЗАО «МК», 2004. — № 6. — С. 20-21.
 Обер-егермейстер ее Величества Артемий Петрович Волынский // Там же, 2004. — № 6. — С. 172—175.
 Соловей мой, соловей… // Московское путешествие. — М.: БДЦ-Пресс, 2004. — № 2. — С. 60.
 Старый холостяк. К столетию со дня смерти С. В. Озерова // Охота и рыбалка XXI век. — М.: ЗАО «МК», 2004. — № 7. — С. 168—172.
 Неизвестный солдат псовой охоты // Охота и рыбалка XXI век. — М.: ЗАО «МК», 2004.- № 11. — С. 160—163.
 Язвительный старикашка // Охота и рыбалка XXI век. — № 12. — С. 156—159.
 Генерал от псовой охоты // Охота и рыбалка XXI век. — М.: ЗАО «МК», 2005. — № 2. — С. 162—166.
 О чем пишут на заборах, или Двадцать лет спустя // Российская охотничья газета. — М.: ЗАО «МК», 2005. — № 10.- С. 17.
 Снова давние образы в сумерках встали: Рецензия на книгу Ю. А. Адрианова «Память отъезжих полей» // Российская охотничья газета. — №. 16. — С. 31.
 Путеводная звезда лейтенанта Седова // Охота и рыбалка XXI век. — М.: ЗАО «МК», 2005. — № 8. — С. 168—175.
 Кладезь забытого языка // Охота и рыбалка XXI век. — № 10. — С. 142—149.
 Что такое комплектная псовая охота // Охота и рыбалка XXI век. — № 12. — С. 134—141.
 Как охотились наши предки // Охота и рыбалка XXI век. — М.: ЗАО «МК», 2006. — № 1. — С. 134—139.
 Садки на Ходынке // Охота и рыбалка XXI век. — № 2. — С. 134—139.
 Последняя экспедиция Виллема Баренца // Охота и рыбалка XXI век. — № 6. — С. 156—162.
 Наша порода // Как потратить. — М.: ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа» совместно с «The Wall Street Journal & Financial Times», 2006. — № 41. — С. 54-57.
 Белая кость собачьего мира // Seasons. — М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2006. — № 7-8. -С. 112—113.
 Памяти друга // Российская охотничья газета, 2006. — № 49. — С. 18.
 Старая новая книга // Охота и рыбалка XXI век. — М.: ЗАО «МК», 2007. — № 1. — С. 164—169.
 Что такое комплектная псовая охота // Охота и природа Тамбовщины. — Тамбов, 2007. — № 5. — С. 22-23.
 Веневские дали // Охота и рыбалка 21 век. — М.: ЗАО «МК», 2007. — № 6. — С. 150—157.
 Охотничья столица России // Охота и рыбалка XXI век. — М.: ЗАО «МК», 2007. — № 11. — С. 172—176.
 Охотничья столица России (окончание) // Охота и рыбалка XXI век. — № 12. — С. 166—171.
 Энциклопедия псовой охоты // Российская охотничья газета, 2007. — № 49. — С. 20.
 И. А. Невежин. К 100-летию со дня рождения // Российская охотничья газета, 2007. — С. 23. Последний верховный главнокомандующий//Собака и Я. — М.: ООО «Констанс», 2008. — № 2. — С. 38-43.
 Как охотились наши предки?// Собака и Я — № 4. — С. 56-61.
 Липецкая осень // Охота и рыбалка XXI век. — М.: ЗАО «МК», 2008. — № 6. — С. 146—149.
 Псовая охота на Руси. Рождение мифа // Охота и рыбалка XXI век, 2008. — № 7. — С. 167—169.
 Псовая охота на Руси. Необыкновенные приключения австрийцев в России или, Что увидел Герберштейн? //Охота и рыбалка XXI век — № 8. — С. 160—165.
 Псовая охота на Руси. Необыкновенные приключения австрийцев в России или, Что увидел Герберштейн? // Охота и рыбалка XXI век. — № 9. — С. 166—169.
 Псовая охота на Руси. Исторический экскурс // Охота и рыбалка XXI век — № 10. — С. 168—171.
 Псовая охота на Руси. Обретение истины // Охота и рыбалка XXI век. — № 11. — С. 168—171.
 Зачем «откалывать» зайца? // Российская охотничья газета, 2008. — № 50. — С. 17.
 В. П. Волокитин // Российская охотничья газета, 2009. — № 3/4. — С. 18.
 Степные хроники // Охота и рыбалка XXI век, 2009. — № 3. — С. 110—116.
 «Пусть впишут в хранители нас…» // Российская охотничья газета, 2009. — № 16. — С. 19.
 На заповедных тропах // Охота и рыбалка XXI век, 2009. — № 5. — С. 124—128.
 Живая легенда — русская псовая борзая // Живой взгляд, М.: ООО «ВетХолдинг», 2009. — № 2. — С. 46-48.
 Борзые и гончие в отечественной археологии // Российская охотничья газета, 2009. — № 19. — С. 19.
 Борзые на старинных открытках // Охота и рыбалка XXI век, 2009. — № 10. — С. 105—106.
 Псовая охота за океаном // Охота и рыбалка XXI век. — № 12. — С. 96-99.
 Энциклопедист из села Апушка // Охота и природа Тамбовщины. — Тамбов, 2010. — № 1. — С. 22-27.
 История охотничьего костюма в России. Часть I // Охота и рыбалка XXI век, 2010. — № 3-9.
 У истоков испанской монтереи // Охота и рыбалка XXI век, 2010. — № 5. — С. 90.
 Последний час императора // Охота и рыбалка XXI век, 2010. — № 8. — С. 154—157.
 Борзые из молитвенника // РОГ — № 48. — С. 18.
 Кудрявые борзые // Охотничий Двор, 2011. — № 4. — С. 126—129.
 Борзые и гончие в отечественной археологии // Охотничий Двор, 2011. — № 6. — С. 106—107.
 Человек, который спас тысячу жизней // Охотничий Двор, 2011. — № 9. — С.4.
 У истоков испанской монтереи // Движение жизни. — М.: ООО «Гамма», 2011. — № 2. — С. 56-59.
 Масонские тайны псарного двора // Охотничий Двор. 2012. — № 1-2. — С. 88-95 и 170

Кино и телевидение 
 «Романовы. Встречное расследование» (Франция, 2018)
 «Молитва Святейшего и людское море покаяния. Екатеринбург 2018»
 Союз онлайн. Есть что сказать. Часть 1 (2019)
 Союз онлайн. Есть что сказать. Часть 2 (2019)
 Союз онлайн. Есть что сказать. Часть 3 (2019)

Упоминания и интервью в СМИ 
 «Московский Комсомолец». Александр Добровольский. Состояние зубов Николая II заставило усомниться в «екатеринбургских останках»: Стоматологический детектив (Интервью с А. А. Оболенским и Э. Г. Агаджаняном)
 Город 812. Николая II не опознали по зубам. Эксперты не знают, чьи кости нашли под Екатеринбургом
 Фонтанка.ру Зубы не по возрасту и чужой подбородок
 Рецензия на фильм «Романовы. Встречное расследование» (Франция, 2018) в «Le Figaro»
 Невзоровские среды. Радио «Эхо Москвы». Эфир от 10.03.2021
 Черепа из «екатеринбургских останков» не подошли царской семье
 Неразгаданные загадки «екатеринбургских останков»: подбородок и шевелюра — не царские
 «Николая II подменили»: загадка царских зубов вызвала бурю
 Судьбу «царского погребения» решат правительство РФ и РПЦ
 Вместо царской семьи в Петропавловке захоронены неизвестные узники лагерей
 Экспертиза зубов Николая II принесла сенсацию: похоронили не того
 Эксперты: «черепа Романовых» из Екатеринбурга не подходят представителям царской семьи"
 Смотрим, слушаем, читаем // Российская охотничья газета, 2003. — № 43.
 Астапов А. Нож псового охотника // Российская охотничья газета, 2003. — № 49.
 Московкин Л. Московская книга. Исчезнувшая забава // Московская правда, 2003. — № 45.
 Смирнова Т. А. От преданий до наших дней // Российская охотничья газета , 2005. — № 10.
 Астапов А. Раздумья в отъезжем поле // Российская охотничья газета , 2005. — № 10.
 Камерницкий А. В. Охота с собаками на Руси 10-20 вв. — М.: Вече, 2005. — С. 49, 89.
 Котеленец И. В. Поздравляем! // Российская охотничья газета , 2005. — № 36.
 Бедель В. В. Борзые в литературе / Энциклопедия русская псовая борзая. — М.: Жизнь, 2006. — С. 63.
 Кузьмин С. Подарок борзятникам // Российская охотничья газета, 2007. — № 13.
 Жибаровский В. Энциклопедия невежества // Российская охотничья газета, 2007. — № 22. — С. 20.
 Презентация энциклопедии //Собака и Я. — М.: ООО «Констанс», 2007. — № 6. — С. 5.
 Пустовойтов В. Как мы оборзели // Собеседник. — М.: ЗАО «Собеседник», 2008. — № 19. — С. 14.
 Кузяев А. Н. Наследство предков надо уважать // Российская охотничья газета, 2008. — № 30. — С. 18.
 Цигельницкий Е. Г. Русская псовая борзая // Друг. — М.: ЗАО "Издательский дом «Друг», 2008. — № 11. — С. 23.
 о. Александр (Касаткин). Слово об охоте // Российская охотничья газета, 2010. — № 12. — С. 5-6.
 Бедель В. Преданья старины глубокой // Охота и рыбалка XXI век. — 2010. — № 9. — С. 136—143

Примечания 

Публицисты России
Историки России
Члены Союза журналистов России